Porsild se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alf Erling Porsild
 Morton Pedersen Porsild